Galatie, région d'Asie Mineure
 Galatie, ou Gallie nom donné à la Gaule par les anciens historiens (ex : Olympiodore de Thèbes... ), notamment grecs, ou leurs traducteurs.

Notes